Sehrbrock ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Sehrbrock (* 1961), deutscher Musiker
 Ingrid Sehrbrock (* 1948), deutsche Gewerkschaftsfunktionärin, CDU-Politikerin
 Judith Sehrbrock (* 1973), deutsche Schauspielerin
 Ursula Sehrbrock (*  1971), deutsche Basketballspielerin